Mongoumba kan syfta på följande platser:

Centralafrikanska republiken 

 Mongoumba (ort), Lobaye, 
 Mongoumba (subprefektur), Lobaye, 

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar